Ommerkanaal (buurtschap) - buurtschap in de Overijsselse gemeente Ommen
 Ommerkanaal (kanaal) - kanaal in de Overijsselse gemeenten Ommen en Hardenberg
 Het Ommerkanaal - voormalig waterschap in Overijssel